La batalla d'Avdéievka és un enfrontament militar en curs entre les Forces Armades de Rússia i les Forces del Donbàs per una banda i les Forces Armades d'Ucraïna per una altra. Està tenint lloc a la ciutat d'Avdéievka, situada a la regió del Donbàs. Els combats van començar quan la violència va esclatar de nou al Donbàs i el 21 de febrer del 2022 el president rus Vladímir Putin va reconèixer la República Popular de Donetsk. Avdéievka va ser on es va lliurar l'antiga batalla d'Avdéievka el 2017 i fou destruïda, però encara estava en mans de les forces ucraïneses. Més tard, quan Rússia va començar a atacar Ucraïna, Avdéievka fou un dels primers llocs a ser atacats.

Batalla 
Els combats van esclatar el 20 de febrer, quan les forces pro-russes van començar a lluitar de nou a Avdéievka. Les forces de Donetsk van entrar a la ciutat, però en foren repel·lides. El 21 de febrer es va informar que les tropes russes estaven ajudant els pro-russos a Avdéievka, però Rússia ho va negar. Quan Rússia va començar la invasió d'Ucraïna, Avdéievka era un dels principals objectius. El 13 de març, les forces russes van bombardejar la planta de coque d'Avdéievka i es va informar el 25 de març que Artiom Murakhovski, comdandant del Batalló Azov, fou assassinat a Avdéievka.

Referències 

Batalles de la invasió russa d'Ucraïna del 2022